Il doppio del Bank of the West Classic 1997 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1997.

Lindsay Davenport e Mary Joe Fernández erano le detentrici del titolo, ma solo la Davenport ha partecipato in coppia con Martina Hingis.

La Davenport e la Hingis hanno battuto in finale 6–1, 6–3 Conchita Martínez e Patricia Tarabini.

Teste di serie
 Lindsay Davenport /  Martina Hingis (campionesse)
 Lori McNeil /  Caroline Vis (primo turno)
 Conchita Martínez /  Patricia Tarabini (finale)
 Rika Hiraki /  Naoko Kijimuta (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Bank of the West Classic 1997